Barstow puede referirse a:
 Barstow (California), ciudad ubicada en el condado de San Bernardino, estado estadounidense de California.
 Barstow (Washington), lugar designado por el censo en el condado de Pend Oreille, estado estadounidense de Washington.
 Barstow (Texas), ciudad en el condado de Ward, estado estadounidense de Texas.
 Josephine Barstow, soprano inglesa.